Ashur-uballit I, XIV secolo a.C.
Ashur-uballit II, VII secolo a.C.